«Рустави» — ныне не существующий советский и грузинский футбольный клуб, более известный под названиями «Металлург» и «Горда».

История 
В советское время клуб выступал под названием «Металлург» (Рустави), затем в период независимости Грузии клуб носил названия «Горда» (Рустави) и ФК «Рустави».

В чемпионатах СССР команда из Рустави выступала с 1960 года, играла в закавказских зонах класса «Б» (позже — 2-й лиги). При этом играла нерегулярно — вне второй лиги была в сезонах 1973, 1974, 1977—1979, 1982—1985.

С 1986 «Металлург» (Рустави) выступал в 9-й зоне второй лиги Чемпионата СССР. Большую часть домашних игр команда выигрывала. Самым ярым противником «Металлурга» был кировабадский «Кяпаз». Игры с участием этих команд всегда проходили интересно и при переполненном стадионе.

Лучший результат в эти годы команда показала в 1988 году, когда заняла 3-е место. Тренером команды был тогда Гиви Нодия.

Ветераном команды являлся Хвича Касрашвили. Выступавший под пятым номером Х.Касрашвили был также неизменным капитаном команды.

В 1989 году в Рустави прошёл товарищеский матч между «Металлургом» и тбилисским «Динамо». Несмотря на все усилия руставцев, «класс» команд дал о себе знать. Представитель высшей лиги переиграл «Металлург» со счётом 3:1.

Также в конце 80-х годов XX века «Металлург» провел в Рустави два товарищеских матча с иностранными клубами. Встреча с норвежским «Тромсе» закончилась со счетом 0:0. А игра против шведского клуба АИК завершилась минимальным поражением руставцев. Показав достойный, атакующий футбол против именитого соперника, «Металлург» получил гол в свои ворота в середине игры, причем с дальнего удара чернокожего легионера шведской команды.

С 1990 — в чемпионате Грузии. С 1990 по 1992 и с 1998 по 2003 играла под названием «Горда», в 1993—1998 — «Металлург». После сезона 2002/03, по итогам которого вылетела из высшей лиги, носила названия «Горда-2000» (в сезоне 2003/04), затем — ФК «Рустави».

В середине 2000-х годов команда прекратила существование (последний сезон — 2005/06 в Первой лиге). В это же время в Рустави переехал ФК «Тбилиси», сменив название на «Олимпи» Рустави, позднее этот клуб взял традиционное для города название «Металлург», но правопреемником прежнего клуба не является.

В сезоне 2013/14 во Второй лиге (группа «Восток») сыграла команда «Рустави».

В 2015 году создан новый клуб «Рустави».

Названия 
 1948—1989: «Металлург»
 1990—1993: «Горда»
 1993—1998: «Металлург» (или «Металлурги»)
 1998—2003: «Горда»
 2003—2004: «Горда-2000»
 2003—2006: «Рустави»

Достижения 
 Бронзовый призёр зонального турнира Класса Б (Д-2) первенства СССР: 1961.
 Бронзовый призёр зонального турнира Второй лиги СССР (Д-3): 1988.
 Бронзовый призёр чемпионата Грузии: 1990, 1991/92.
 Финалист кубка Грузии: .

Тренеры 
 Ш. Ш. Чеишвили (1986)
 Т. Ш. Кониашвили (1987)
 Гиви Нодия (1988—1989)
 …
 Гурам Кочиашвили (1993, до 3 сентября)
 Реваз Дзодзуашвили (1993, с 3 сентября — 1996)
 Ясон Аладашвили (1996; 1998-?)
 Гигла Имнадзе (1997, с января)

Примечания

Ссылки 
 История клуба на сайте КЛИСФ архивная версия
 Профиль на сайте Footballfacts.ru

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Грузии
Рустави